

Patronyme 

 Coco Rocha (née en 1988), mannequin canadienne ;
 Daniel Bautista Rocha (né en 1952), athlète mexicain spécialiste de la marche athlétique ;
 Ephraim J. « Red » Rocha (1923-2010), joueur de basket-ball américain ;
 Eryk Rocha (né en 1978), réalisateur brésilien ;
 Francisco Rocha (né en 1927), footballeur portugais ;
 Frédéric Da Rocha (né en 1974), footballeur français d'origine portugaise ;
 Glauber Rocha (1938-1981), cinéaste et compositeur brésilien ;
 Hugo Rocha (1972-), marin portugais ;
 Jean-Luc Rocha (1977-), chef cuisinier français d'origine portugaise ;
 José Francisco da Rocha Pombo (1857-1933), poète et historien brésilien ;
 Josiel da Rocha (né en 1980), footballeur brésilien ;
 Juan Ramón Rocha (1954-), footballeur international argentin ;
 Kali Rocha (née en 1971), actrice américaine ;
 Karen Rocha (née en 1984), joueuse brésilienne de basket-ball ;
 Lorreta Rocha (née en 1992), joueuse cap-verdienne de basket-ball ;
 Luís Miguel Rocha (1976-2015), écrivain portugais ;
 Martha Rocha (1936-2020), première Miss Brésil ;
 Nuno Rocha (né en 1992), footballeur cap-verdien ;
 
 Paulo Rocha (1935-2012), réalisateur portugais ;
 Paulo Mendes da Rocha (1928-2021), architecte brésilien ;
 Pedro Rocha (1942-2013), joueur et entraîneur de football uruguayen ;
 Pedro Miguel Silva Rocha (né en 1985), footballeur portugais ;
  ;
 Rubén González Rocha (1982-), footballeur espagnol  ;
 Samira Rocha (née en 1989), joueuse internationale brésilienne de handball ;
 Servando Rocha (né en 1974), écrivain espagnol ;
 Sílvia Cristina Gustavo Rocha (née en 1982), joueuse brésilienne de basket-ball ;
 Talita Antunes da Rocha (née en 1982), joueuse de beach-volley brésilienne ;
 Tuka Rocha (1982-2019), pilote automobile brésilien ;
 Zack de la Rocha (né en 1970), chanteur, musicien, poète et activiste américain.

Prénom

Toponyme 

 Rocha, une ville de l'Uruguay ;
 Rocha, un département de l'Uruguay ;
 Franco da Rocha, une ville brésilienne de l'État de São Paulo.

Botanique  
 Rocha, une variété de poire

Homonymie de prénom